Àlex Márquez i Alentà
 Alfonso Márquez de Prado (El Espinar, Segòvia, 1557 – Segòvia, 1621), inquisidor i bisbe de Tortosa, Cartagena i Segòvia 
 Bartolomé Márquez López o Tintín Márquez (Barcelona, 1962), entrenador de futbol 
 Carlos Márquez Cappechi (Guanoco, estat de Sucre, 1926-Caracas, 2016), actor veneçolà
 Cristóbal Márquez Crespo
 Edith Márquez
 Eduard Márquez
 Francisco Tomás Márquez Sánchez (Alpandeire, Màlaga, 1864 - Granada, ?)
 Javier Márquez Moreno o Javi Márquez (Barcelona, 1986), futbolista professional català que juga de centrecampista 
 José Márquez Caballero (Moguer, 1872 - ?), jurista andalús 
 Luis Márquez Martín
 Manuel Márquez Sánchez de Movellán, militar espanyol pertanyent al Partit Comunista que va lluitar en la guerra civil 
 Marc Márquez i Alentà
 Rafael Márquez Álvarez (Zamora, Michoacán, Mèxic, 1979), futbolista mexicà
 Rafael Márquez Ojea (La Corunya, 1972), futbolista gallec que ocupava la posició de porter 
 Tuli Márquez de la Nogal (Barcelona, 1962), periodista i escriptor